Trappea är ett släkte av svampar. Trappea ingår i familjen Trappeaceae, ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Trappea